Eisenbahnunfall von Valencia steht für:

 Eisenbahnunfall von Valencia (1937), 4. Dezember 1937
 Eisenbahnunfall von Valencia (1938), 29. März 1938
 Metro-Unfall von Valencia, 9. September 2005, siehe Metro Valencia #Unfälle
 Metro-Unfall von Valencia 2006, 3. Juli 2006